Борха Иглесиас Кинтас (; ) — испанский футболист, нападающий клуба «Реал Бетис» и сборной Испании.

Клубная карьера 
Борха Иглесиас начинал заниматься футболом в клубе «Валенсия». Затем он тренировался в командах «Ла-Рода» и «Вильярреал». За третью команду последнего Иглесиас выступал в сезоне 2012/13.

Летом 2013 года он подписал контракт с «Сельтой». Следующие четыре года Иглесиас отыграл за её резервную команду в Сегунде B, где регулярно забивал. В сезоне 2016/17 он забил 34 гола в 39 матчах лиги.

3 января 2015 года Борха Иглесиас дебютировал в Примере, выйдя на замену в гостевом поединке против «Севильи».

В июле 2017 года Борха Иглесиас на правах аренды перешёл в клуб Сегунды «Реал Сарагоса», за которую он также стал регулярно забивать. 9 июля 2018 года перешёл в «Эспаньол». Свой первый гол забил 26 августа в матче против «Валенсии». Всего за клуб сыграл один сезон и забил 17 голов в 37 матчах Ла Лиги.

В августе 2019 перебрался из «Эспаньола» в «Бетис». Соглашение игрока с клубом из Севильи будет действовать до 2024 года.

Статистика

Достижения 
«Реал Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Сантьяго-де-Компостела
Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Вильярреал C»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Бетис»